Bobrowo ist ein polnischer bzw. russischer (Боброво) Ortsname:

in Polen:
 Bobrowo, Dorf und Gemeindesitz im Powiat Brodnicki, Woiwodschaft Kujawien-Pommern (bis 1945 amtlich: Bobrau, Kreis Strasburg, Westpreußen); Sitz der
 Gmina Bobrowo, Landgemeinde im Powiat Brodnicki, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Bobrowo (Barciany), Dorf in der Gmina Barciany, Powiat Kętrzyński,  Woiwodschaft Ermland-Masuren (Bieberstein, Kreis Gerdauen, Ostpreußen)
 Bobrowo, Dorf in der Gmina Golina, Powiat Koniński, Woiwodschaft Großpolen
 Bobrowo, Dorf in der Gmina Rzgów, Powiat Koniński, Woiwodschaft Großpolen
 Bobrowo, Wüstung in der Gmina Bobolice, Powiat Koszaliński, Woiwodschaft Westpommern (Bewerhusen, Kreis Köslin, Pommern)
 Bobrowo (Złocieniec), Dorf in der Gmina Złocieniec, Powiat Drawski, Woiwodschaft Westpommern (Dietersdorf, Kreis Dramburg, Pommern)

in Russland:
 Oblast Kaliningrad:
 Bobrowo (Kaliningrad, Krasnosnamensk), Siedlung im Rajon Krasnosnamensk (Ellernthal und Groß Rudminnen (1938–1946: Wietzheim), Kreis Pillkallen/Schloßberg, sowie Königshuld II, Kreis Tilsit-Ragnit, Ostpreußen)
 Bobrowo (Kaliningrad, Swetly), Siedlung im Stadtkreis Swetly, Oblast Kaliningrad (Kobbelbude, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)

ru:Боброво